Piedras Negras puede referirse a:

Piedras Negras (Coahuila), en la frontera entre México y Estados Unidos.
Piedras Negras (Chiapas), el sitio arqueológico de  perteneciente a la cultura maya del periodo clásico mesoamericano.
Piedras Negras (sitio arqueológico), el yacimiento maya enclavado a orillas del Usumacinta, de Guatemala.
Piedras Negras (Paraguaná), una playa y pueblo costero en la península de Paraguaná (Venezuela).
Piedras Negras (Costa Rica)
Piedras Negras de Pungo Andongo